Møller kan som auktorsförkortning betyda:

 F.H. Møller
 Peter Rask Møller

Robotskapade auktorsförkortningar